Slov šraňk může znamenat:

 šraňky, z německého Schranke (závora, zábradlí) – závory, zejména železniční závory
 šraňk – heraldická figura, plot, který odděloval jízdní dráhy při rytířských turnajích
 slangový výraz pro rozvod zubů na pile – střídané vychýlení zubů, lichých vlevo, sudých vpravo apod.